Sveti Križ je lahko:

Naselje v Sloveniji 
 Sveti Križ pri Belih vodah
 Sveti Križ, zaselek Dednje vasi v Bizeljskem gričevju, Občina Brežice
 Sveti Križ, nekdanje ime za sedanji Vipavski križ
 Sveti Križ nad Mariborom, nekdanje ime za sedanji Gaj nad Mariborom

Naselje na Hrvaškem 
 Sveti Križ Začretje
 Sveti Križ, Budinščina
 Sveti Križ, Mala Subotica
 Sveti Križ, Tuhelj
 Sveti Križ, Marija Gorica